Příjmení Podkonický nosí více významných osobností:

 Andrej Podkonický (* 1978) – bývalý slovenský hokejista
 Dagmar Podkonická (* 1969) – česká zpěvačka a herečka
 Ján Podkonický (* 1952) – slovenský hokejista
 Juraj Podkonický (* 1968) – český právník slovenského původu